Верховный революционный совет Сомали  (, ) — высший исполнительный, законодательный и судебный орган Сомалийской Демократической Республики  в 1969—1976 годах. После введения 21 октября 1980 года чрезвычайного положения был восстановлен, но уже не играл прежней роли, дублируя функции партийных и государственных органов.

Создание Верховного революционного совета 
Верховный революционный совет Сомали был создан командованием сомалийской армии и полиции во время переворота в ночь с 20 на 21 октября 1969 года, позже названного официальной пропагандой «Октябрьской революцией». Во время переворота радио сообщило о создании ВРС, однако некоторое время фамилии его членов не оглашались. В переданном по радиостанции «Голос сомалийского народа» заявлении Верховного революционного совета было объявлено о переименовании Сомалийской Республики в Сомалийскую Демократическую Республику и о том, что страна «пойдёт по пути социалистического развития» . 23 октября вышел первый номер газеты «Октобер стар» с 1-й Хартией революции, официальным документом ВРС, ставшим политической программой будущей деятельности Верховного революционного совета, а 29 октября 1969 года в Могадишо был опубликован Закон № 1, согласно которому ВРС стал исполнять функции президента республики, Национального собрания и Верховного суда. 2 ноября был впервые опубликован состав ВРС из 25 человек во главе с генерал-майором Мухаммедом Сиадом Барре.

Состав Верховного революционного совета Сомалийской Демократической Республики 

.
В период существования Верховного революционного совета его состав подвергался некоторым изменениям. Однако составлявшие основу Совета 16 высших офицеров сохраняли позиции до момента его роспуска и составили ядро Центрального комитета Сомалийской революционной социалистической партии, а пять ведущих членов ВРС образовали Политбюро ЦК СРСП.

Структура и функции Верховного революционного совета 
Согласно Закону № 1 от 29 октября 1969 года Верховный революционный совет взял на себя все функции, ранее выполняемые президентом республики, Национальным собранием, Советом министров, так же стал высшим судебным органом. Он стал высшим органом Сомали, определяющим политику страны.
Председатель ВРС являлся также президентом Сомалийской Демократической Республики и главнокомандующим вооружёнными силами. На практике председатель Совета генерал Сиад Барре, и без того являющийся безраздельным хозяином страны, занимал также пост председателя Совета государственных секретарей (правительства).
Члены ВРС входили в состав четырёх государственных комитетов:
 Государственный комитет политики и социальных дел;
 Государственный экономический комитет;
 Государственный юридический комитет;
 Государственный комитет по вопросам безопасности.
Комитеты ВРС занимались разработкой рекомендаций и контролем над деятельностью находившихся в их компетенции министерств (государственных секретариатов) и ведомств.
ВРС назначал Совет государственных секретарей (правительство) Сомалийской Демократической Республики в составе от 14 до 19 человек, с 1974 года в основном гражданских лиц. Основные законы и нормативные акты принимались на совместном заседании Верховного революционного совета и Совета государственных секретарей. Решения принимались большинством голосов, однако обсуждения вопросов проводились редко.
При этом ВРС не брал на себя функцию назначения руководителей местных органов власти, передав её в ведение Государственного секретариата внутренних дел, который возглавлял вице-президент ВРС бригадный генерал Хусейн Кулмие Афрах. Представители армии и полиции, включая некоторых членов ВРС, возглавили правительственные ведомства и общественные организации, взяли под контроль финансы, торговлю и другие отрасли экономики, а также заменили на местах гражданских руководителей областей и районов. Одновременно была проведена децентрализация и количество областей увеличилось. Существовал Национальный комитет по связям с общественностью при Верховном революционном совете, который ведал вопросами идеологического воспитания населения , и который в 1973 году был заменён Политическим управлением Верховного революционного совета (). В ВРС за идеологию отвечал вице-президент Исмаил Али Абукар.
В 1970 году была учреждена награда — бронзовая «Медаль Верховного революционного совета»

История Верховного революционного совета 
Верховный революционной совет контролировал все сферы жизни Сомали, особенно после отмены в феврале 1970 года Конституции 1960 года . В апреле 1970 года были введены суды национальной безопасности, которые развернули чистку в политических и предпринимательских кругах, а также и в армии. В сентябре 1970 года ВРС объявил, что любой человек, который станет наносить вред национальному единству, миру, или суверенитету Страны, может быть приговорен к смертной казни. Власти заявили, что будет наказан каждый, кто распространяет ложные слухи относительно нового режима . При этом в эпоху правления ВРС были предприняты серьёзные меры по развитию экономики, по ликвидации неграмотности, преодолению трайбализма и коррупции. Сомали установило тесные отношения с СССР, и в стране началась подготовка к созданию правящей партии авангардного типа. 1 июля 1976 года на учредительном съезде Сомалийской революционной социалистической партии Верховный революционный совет был распущен, его функции были распределены между президентом Сомалийской Демократической Республики и Центральным комитетом СРСП.

Восстановление Высшего революционного совета 
21 октября 1980 года, после введения в Сомали чрезвычайного положения и частичной отмены Конституции 1979 года, Верховный революционный совет был восстановлен. При нём были созданы комитеты:

 Комитет обороны и безопасности: председатель — генерал-лейтенант Мухаммед Али Самантар, вице-председатель бригадный генерал Ахмед Сулейман Абдулла;
 Экономический комитет: председатель — генерал-майор Абдулла Мухаммед Фадил; вице-председатель полковник Ахмед Махмуд Фарах;
 Политический комитет: председатель — бригадный генерал Исмаил Али Абукар;
 Социальный комитет: председатель — генерал-майор Хусейн Кулмие Афрах;
Была также сформирована Общественная ревизионная комиссия под председательством бригадного генерала Махмуда Джелле.
Однако воссозданный Верховный революционный совет уже не играл прежней роли, так как его функции дублировали президентские структуры, Центральный комитет Сомалийской революционной социалистической партии и формально наделённое законодательными функциями Народное собрание. Хаос в государственной системе управления, неизбежный после восстановления ВРС, предотвращался только ключевой фигурой генерала Сиада Барре, который возглавлял и страну, и ВРС, и партию, и правительство. Вскоре новый Верховный революционный совет потерял всякое значение, все решения принимались либо государственными органами, либо руководящими органами СРСП.

Примечания

Ссылки 
 

XX век в Сомали
Государственное устройство Сомали
Организации, основанные в 1969 году
Исчезли в 1976 году